Schaefferia peut faire référence à :
 Schaefferia Absolon, 1900 : un genre d'arthropodes de la famille des Hypogastruridae ;
 Schaefferia Jacq., 1760 : un genre de plantes de la famille des Celastraceae.

Homonymie de genre en biologie